Грамоте́ино — деревня в составе Беловского городского округа Кемеровской области России.

Население 

 Национальный и гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения на 2010 год, в деревне проживало  1557 человек (718 мужчин и 839 женщин,  46,1 и 53,9 %% соответственно).

Транспорт 
Автодорога местного значения 32К-2

Примечания 

Населённые пункты Беловского городского округа